Lugny (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Lugny (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia